Эрнст Фриц Фюрбрингер (; ,  — , ) — немецкий актёр театра и кино. Актёр озвучивания.

Биография 
Окончив школу, Фюрбрингер в конце Первой мировой войны служил мичманом на флоте, а после заключения мира вступил в балтийский фрайкор, затем учился на инспектора сельскохозяйственных предприятий. В Гамбурге Фюрбрингер брал уроки актёрского мастерства, в 1925—1935 годах был занят в постановках Гамбургского камерного театра. В 1932 году женился и вместе с семьёй позднее переехал в Мюнхен, где работал в драматическом театре.

Актёру преимущественно доставались роли благородных господ, например в фильме «Звёзды горят» (1938). В фильме «Титаник» (1943) Фюрбрингер исполнил роль Джозефа Брюса Исмея. В 1970—1980-е годы Фюрбрингер был занят преимущественно на телевидении, в частности, в сериале «Деррик» и занимался озвучиванием иностранных фильмов.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 filmportal.de

Актёры Германии
Актёры озвучивания Германии
Члены фрайкора
Похороненные на кладбище Вальдфридхоф (Мюнхен)